Argenta (Italië), een streek in Italië
 Argenta (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Argenta Groep, een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Zie ook 
 Argentia